Kalat steht für:

 Kalat, ehemaliger Fürstenstaat Britisch-Indiens in der heutigen pakistanischen Provinz Belutschistan
 Kalat (Stadt), Hauptstadt des Distrikts Kalat in der pakistanischen Provinz Belutschistan
 Kalat (Verwaltungsbezirk),  Schahrestan in der Provinz Razavi-Chorasan im Iran